Okręty US Navy o nazwie "Comfort":
 Pierwszy  został nabyty przez US Navy w 1917 i służył do 1921.
 Drugi  był okrętem prototypowym okrętów szpitalnych typu Comfort. W służbie w latach 1944-46. Przekazany US Army. 
 Trzeci USNS "Comfort" (T-AH-20) był okrętem szpitalnym typu Mercy. Wszedł do służby w 1987.

Comfort